Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Sumire, de la Clase Momi, activo desde 1923 hasta 1940.
 El Sumire, de la Clase Tachibana, activo desde 1945 y cedido al Reino Unido en 1947.